Alhaurín, topónimo que proviene etimológicamente del nombre árabe  de una tribu de origen bereber que habitó la comarca durante la Edad Media, los Hawara, cuyos miembros eran conocidos como al-hawariyyin, o incluso de Al-alhaur, el valle.
Existen dos municipios en la provincia de Málaga, Andalucía, España con ese nombre:

Alhaurín de la Torre, 35.114 habitantes.
Alhaurín el Grande, 23.319 habitantes.

Ambos están situados en la comarca del Valle del Guadalhorce y en el Área metropolitana de Málaga.

Referencias 

Alhaurín de la Torre
Alhaurín el Grande